Une Oreille de souris est le nom populaire de la Céraiste (Cerastium tomentosum) de la famille des Caryophyllacées. Elle est originaire des montagnes d'Italie et Sicile. Autres noms : céraiste cotonneux, céraiste tomenteux, barbette, bulette, myosotis des jardiniers, corbeille d'argent...
 Une Oreille de souris est le nom populaire du Myosotis (Myosotis arvensis pour celui des champs ou  Myosotis scorpioides pour celui des marais). Ils appartiennent à la famille des Borraginacées.
 Une Oreille de souris est le nom populaire de la Piloselle (Hieracium pilosella) de la famille des Astéracées. Autres noms : épervière, oreille de rat, véluette, herbe à l'épervier...
 Une Grande oreille de souris est le nom populaire de : Hieracium lactucelle Wallr. Hieracium auricula. Autre nom : Epervière petite oreille...

Articles connexes 
 Souris
 
 
 
 Liste des plantes dont le nom se réfère à un animal

Notes et références